Distrikt Asunción (spanisch Distrito de Asunción) bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

* Distrikt Asunción (Cajamarca), in der Provinz Cajamarca (Region Cajamarca)
 Distrikt Asunción (Chachapoyas), in der Provinz Chachapoyas (Region Amazonas)

Siehe auch:
 Asunción (Begriffsklärung)